<onlyinclude>
Градови у Израелу, по окрузима:

Северни округ

Округ Хаифа

Средишњи округ

Округ Тел Авив

Округ Јерусалим

Јужни округ

Види још 
 Окрузи Израела

Спољашње везе 

Г
Списак градова